Jméno a příjmení Jan Dvořáček má více nositelů:

 Jan Dvořáček (fotbalista) (1898–1964) – československý fotbalista
 Jan Dvořáček (lékař) (* 1943) – český lékař, urolog, profesor Univerzity Karlovy
 Jan Dvořáček (ministr) (1887–1956) – československý politik a ministr
 Jan Dvořáček (poslanec Moravského zemského sněmu) (1808–1865) – český právník a politik, poslanec zemského sněmu
 Jan Dvořáček (výtvarník) (1825–1898) – český malíř a první ředitel sklářské školy v Kamenickém Šenově